Tadeusz Biliński (1892–1960) – polski rzeźbiarz i malarz
 Tadeusz Biliński (1920-2002) – polski artysta fotograf
 Tadeusz Biliński (ur. 1932) – polski polityk
 Tadeusz Biliński (ur. 1886) – polski nauczyciel